De Serie A 1932/33 was het 32ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het vierde seizoen van de Serie A. Juventus werd voor de derde opeenvolgende keer kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1932/33